Жосалы () — топоним в Казахстане:

 Жосалы — село в Каргалинском районе Актюбинской области.
 Жосалы — село в Кармакшинском районе Кызылординской области.
 Жосалы — село в подчинении горадминистрации Арыса Туркестанской области.
 Жосалы — бывший аэропорт местных воздушных линий в Кызылординской области.
 Жосалы — санаторий в Каркаралинском районе Карагандинской области.